Сето:
 Сето — японский город в префектуре Айти.
 Сето — японский посёлок в префектуре Эхимэ.
 Сето (также сету, псковская чудь) — финно-угорский народ, проживающий в России и Эстонии